Okręty US Navy o nazwie USS "Melvin":

Pierwszy "Melvin" (DD-335) był niszczycielem typu Clemson, który został zwodowany w 1921 i skreślony w 1930.
Drugi "Melvin" (DD-680) był niszczycielem typu Fletcher, który został zwodowany w 1943 i skreślony w 1974.

Melvin